„Tanikaze” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Tanikaze” – niszczyciel typu Kawakaze z okresu międzywojennego
 „Tanikaze” – niszczyciel typu Kagerō z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy japońskich okrętów